Henri (en ancien français Estienne Henri) (né en 1045 et mort le ), fut comte de Blois, Châteaudun, Chartres, Meaux et seigneur de Sancerre, Saint-Florentin, Provins, Montereau, Vertus, Oulchy-le-Château, Château-Thierry, Châtillon-sur-Marne et Montfélix.

Généalogie et famille 

Il est le fils du comte  et de Gersende du Maine, fille du comte .

En 1080 à Breteuil, mariage confirmé à Notre-Dame de Chartres en 1081, il épouse Adèle de Normandie (1067-1137), fille de Guillaume le Conquérant et de Mathilde de Flandre. Ensemble ils ont pour descendance connue :
 Guillaume de Blois (avant 1092-1150), seigneur de Sully, déshérité pour des problèmes mentaux. Il épouse cependant l'héritière de la seigneurie de Sully et a des descendants ;
  (avant 1092-1152), comte de Blois, de Châteaudun, de Chartres et de Champagne  ;
 Eudes, mort jeune ;
 Mathilde (morte en 1120), mariée en 1115 à Richard d'Avranches,  comte de Chester . Ils meurent lors du naufrage de la Blanche-Nef en 1120 ;
 Étienne (1092-1154), comte de Mortain, puis roi d'Angleterre en 1135 ;
 Gilette de Blois/de Champagne 1100-1159 à Heilly (80), mariée en 1122 à  Ecuyer, Seigneur de Heilly ;
 Henri (1096-1171), abbé de Glastonbury puis évêque de Winchester ;
 Éléonore, mariée vers 1120 à Raoul de Vermandois et répudiée en 1142.

Trois filles possibles dont la filiation n'est pas prouvée :
 Agnès, épouse d', seigneur du Puiset ;
 Adélaïde (Adela ou Lithuise), mariée vers 1112 (et séparée en 1113) à Milon de Bray, vicomte de Troyes ;
 Alix épouse de , comte de Joigny.

Enfant illégitime possible :
 Emma, épouse de Herbert de Winchester. Il semble toutefois qu'Emma n'ait rien à voir avec la maison de Blois. Elle serait plutôt la fille de Hunger fitz Odin, seigneur de Broad Windsor (Dorset). Elle est la mère de Guillaume FitzHerbert, archevêque d'York (1143-1147 et 1153-1154).

Biographie 
En , avec le duc Robert Courteheuse, il rejoint l'armée de  pour participer à la première croisade. Découragé par les rigueurs et les difficultés du siège d'Antioche, il déserte de la ville assiégée en 1098, afin d'éviter une mort inéluctable. Mais sa réputation sera ternie parce que des croisés survivent, et réussissent à prendre Jérusalem en 1099.

De retour à Blois, il est fraîchement accueilli par sa femme qui se dit offusquée, elle, Adèle d'Angleterre fille de Guillaume le Conquérant, d'être mariée à un lâche. Elle le persuade de penser à sa réputation et de retourner en Terre sainte. 

Il rejoint la seconde vague de participants à la première croisade qui part au printemps 1101. Il rachète sa conduite précédente par une mort au combat à Ramla, le . Albert d'Aix rapporte qu'il aurait été capturé puis décapité.

Deux lettres d'Étienne-Henri adressées à Adèle lors de sa présence en Terre sainte nous sont parvenues, et donnent une description de première main sur les événements.

Titres 
Il apparaît pour la première fois comme comte de Champagne en 1077, puis en 1089. À la mort de son père, il conserve le patrimoine ancestral des comtés de Blois, de Chartres, de Meaux et de Provins, tandis que son demi-frère Eudes devient comte de Troyes.

Annexes

Bibliographie 
.

Articles connexes 
Liste des comtes de Blois
Recueil des historiens des croisades

Liens externes 

Vidéo : « Un baron qui ne voulait pas être chevalier » sur https://www.facebook.com

Notes et références

Notes

Références 

Noblesse du Moyen-Âge en Champagne
Étienne 2
Étienne 2
Étienne 2
Étienne 2
Étienne 2
Étienne 2
Date de naissance non renseignée (XIe siècle)
Décès en 1102
Croisé du XIe siècle
Croisé du XIIe siècle
Personnalité de la première croisade
Croisé mort au combat